Термин е дума, която в българския език има няколко значения, произлезли от основното.

 Думи или словосъчетания, които се употребяват в специфичната терминология в различни сфери на човешкото познание и дейност като наименование на предмет, явление, свойство, процес или отношение.
 В логиката – название, употребявано за означаване на съставните елементи на съждението: субекта и предиката.
 При женската бременност обозначава датата, около която трябва да се появи новороденото.
 При датирането на паметници в историята, археологията и палеологията, се използват означенията Terminus post quem и Terminus ante quem (дата, година, век, преди който или след който се е появил даден паметник), за да очертае приблизително периода, в който се е появил.

Вижте също 
 Дефиниция
 Терминология

Външни препратки 
 Иван Касабов, Термин, Университетски речник на Нов български университет